Pawoh (Labuhan Haji), een plaats in Indonesië
Pawoh (Susoh), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing